Тричи:

 Тричи — одно из названий города Тируччираппалли в Индии, штат Тамилнад.
 Тричи — деревня в Белоруссии, Гродненская область, Подлабенский сельсовет.